Massa FM Caçador é uma emissora de rádio brasileira com sede em Caçador, cidade do estado de Santa Catarina. Opera em FM na frequência 105,7 MHz. Pertence à RBV Rádios e é afiliada à Massa FM.

História 
Em 2013, a Transamérica estreou no município de Caçador utilizando a frequência 105,7 MHz com uma nova concessão. Naquela ocasião, a região de Caçador já contava com acesso à Transamérica Hits 102,9 MHz por meio da radiofrequência presente no município de Videira. 

Atualmente, a frequência 102,9 MHz abriga a Rádio V FM. Já a frequência 105,7 MHz fornecia o sinal da Transamérica Pop com foco no público jovem/pop.

Em 2019, com a mudança de formato da Rede Transamérica e a unificação de suas portadoras (Pop, Light e Hits), a Transamérica passou a adotar o formato jovem/adulto, com foco no Pop e Rock nacional e internacional.

Em 1.º de janeiro de 2021, a rádio encerrou sua parceria de 8 anos com a Transamérica, passando a adotar o formato adulto/rock.

Em 27 de janeiro, a 105,7 FM anunciou sua afiliação com a Massa FM na região, entrando em expectativa em 15 de fevereiro e estreando em 22 de fevereiro.

Ligações externas 
 
 
 

Estações de rádio de Santa Catarina
Estações de rádio fundadas em 2013
Caçador
Mídia de Caçador
Fundações em Santa Catarina em 2013